Леонид Котляр:
 Котляр, Леонид Касьянович (1922—2001) — генерал-майор, директор Центрального музея Великой Отечественной войны, лауреат Государственной премии России.
 Котляр, Леонид Михайлович (род. 1937) — советский и российский математик.